Continental Cup er en ishockeyturnering for Europas næstbedste klubhold, som arrangeres af IIHF.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 IIHF – Continental Cup 
 Sports123.com – Ice Hockey – Men: Continental Cup

Noter 

Ishockeyturneringer
Etableret i 1994